Михаил Петраков:
 Петраков, Михаил Александрович (1926—2004) — Герой Социалистического Труда, сталевар.  
 Петраков, Михаил Иванович (род. 1959) — российский дипломат.